Las siglas DLM pueden hacer referencia al ámbito de la medicina y otros:
 DLM: doble lesión mitral (estenosis + insuficiencia)
 DLM: drenaje linfático manual
 DLM: dosis letal mínima
 DLM-AG: Dampflokomotiv- und Maschinenfabrik - Fábrica de locomotoras suiza.